Royal Air Force steht für:

 Royal Air Force, Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland

Luftstreitkräfte anderer Staaten:

 Royal Air Force of Oman (RAFO), Oman, siehe Königlich Omanische Luftwaffe
 Royal Australian Air Force (RAAF), Australien, Königlich Australische Luftwaffe
 Royal Brunei Air Force (RBAirF), Brunei, siehe Luftstreitkräfte Bruneis
 Royal Cambodian Air Force, Kambodscha, siehe Königliche Streitkräfte Kambodschas
 Royal Canadian Air Force (RCAF), Kanada
 Royal Danish Air Force, Dänemark, siehe Dänische Luftstreitkräfte
 Royal Hellenic Air Force (RHAF), Griechenland (1935 bis 1973), siehe Griechische Luftstreitkräfte
 Royal Jordanian Air Force (RJAF), Jordanien, siehe Jordanische Luftstreitkräfte
 Royal Malaysian Air Force (RMAF), Malaysia, siehe Malaysische Luftstreitkräfte
 Royal Moroccan Air Force, Marokko, siehe Königlich Marokkanische Luftwaffe
 Royal Netherlands Air Force (RNAF), Niederlande, siehe Koninklijke Luchtmacht
 Royal New Zealand Air Force (RNZAF), Neuseeland
 Royal Norwegian Air Force, Norwegen, siehe Norwegische Luftstreitkräfte
 Royal Saudi Air Force (RSAF), Saudi-Arabien
 Royal Thai Air Force (RTAF), Thailand, siehe Thailändische Luftstreitkräfte